Сыч — название птицы, топоним и фамилия:

 Сыч — птица из роды Сычи (Athene). Также может обобщаться несколько родов и видов мелких сов.

Фамилия 
 Сыч, Александр Максимович (род. 1964) — украинский научный работник и политик.
 Сыч, Алексей Николаевич (род. 2001) — украинский футболист.
 Сыч, Валентин Лукич (1937—1997) — советский и российский спортивный функционер, 3-й президент Федерации хоккея России.
 Сыч, Виталий Владимирович (род. 1975) — украинский журналист, главный редактор журнала и сайта «Новое Время», главный редактор журнала «Корреспондент».
 Сыч, Владимир Васильевич (1924—1986) — Герой Советского Союза.
 Сыч, Олег Андреевич (род. 1960) — советский и украинский футболист, защитник.
 Сыч, Олег Петрович (род. 1963) — известный украинский гандбольный тренер. 
 Сыч, Павел Кириллович (1920—1996) — советский государственный деятель, участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда.
 Сыч, Регина Константиновна (род. 1987) — российская пловчиха, финалистка чемпионата мира 2003 года в Барселоне.
 Сыч, Юрий Петрович (1923—2006) — советский и украинский архитектор и художник.

Реки 
 Сыч — река в России.

См. также 
 Сычи